Myropillja (ukrainisch , russische Entsprechung /) ist ein Ortsname in der Ukraine:

 Myropillja (Korsun-Schewtschenkiwskyj), Dorf in der Oblast Tscherkassy, Rajon Korsun-Schewtschenkiwskyj
 Myropillja (Krasnopillja), Dorf in der Oblast Sumy, Rajon Krasnopillja
 Myropillja (Kupjansk), Dorf in der Oblast Charkiw, Rajon Kupjansk